Пі́керінг () — топонімічне англомовне прізвище.

Носії прізвища 
 Беррі Пікерінг (; 1956) — новозеландський футболіст, воротар.
 Вільям Гейвард Пікерінг (; 1910—2004) — американський фізик та астроном.
 Вільям Генрі Пікерінг (; 1858—1938) — американський астроном.
 Едвард Чарлз Пікерінг (; 1846—1919) — американський астроном.
  (; 1981) — австралійська акторка і фотомодель.
 Тімоті Пікеринг (; 1745—1829) — американський політик і 3-й Державний секретар США з 1795 по 1800.
 Томас Пікерінг (; 1931) — дипломат США.
 Фред Пікерінг (; 1941—2019) — англійський футболіст, що грав на позиції нападника.